E901 oder E 901 bezeichnet:

 Europastraße 901, Europastraße
 Bienenwachs (E-Nr. der Lebensmittelzusatzstoffe)

E901